Ribeiroia är ett släkte av plattmaskar. Ribeiroia ingår i familjen Psilostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Ribeiroia